Völkerball steht für:

 Völkerball, ein Ballspiel
 Völkerball (Album), ein Album von Rammstein (2006)
 Völkerball (Band), eine deutsche Tribute-Band